Carlos IV de Maine (¿?, 1414-¿?, 1472), conde de Mortain (1425-1472), conde de Gien (1435?-1472), Conde de Maine (1442-1472), conde de Guisa (1444-1472) y Vizconde de Châtellerault (1452-1472). Sexto y último hijo del matrimonio de Luis II de Nápoles y Yolanda de Aragón y miembro de la Casa de Anjou-Valois.

En 1442 su hermano Renato I de Nápoles le cedió el Condado de Maine.

Se casó en dos ocasiones. La primera con Cobella Ruffo, con la que no tuvo ningún hijo. Tras la muerte de Cobella, se casó en segundas nupcias con Isabel de Luxemburgo, con quien tuvo dos hijos:

 Luisa (1445-1477)
 Carlos (1446-1481)

Nobles de Francia del siglo XV
Casa de Valois-Anjou
Condes de Maine
Maine, Carlos 04